Medić ist der Familienname folgender Personen:

 Jakov Medić (* 1998), kroatischer Fußballspieler
 Nenad Medić (* 1983), kanadischer Pokerspieler
 Petar Medić (* 1996), kroatischer Handballspieler
 Slobodan Medić (1966–2013), Kommandant der Škorpioni
 Sofija Medić (* 1991), serbische Volleyballspielerin